Cratere Green – cratere lunare
 Cratere Green – cratere su Marte